

Відомі носії 
 Антон Богданович де Бальмен (1741—1790) — граф, військовик, генерал-поручик.
 Богдан де Бальмен — командир 2-го Московського піхотного полку. Батько Антона Богдановича де Бальмена.
 Де Бальмен Петро Олександрович — граф, батько Якова та Сергія де Бальменів.
 Де Бальмен Сергій Петрович (1816 — ?) — молодший брат Якова де Бальмена. Тарас Шевченко не раз зустрічався з ним, гостював у їхньму маєтку в селі Линовиці (нині смт. Линовиця).
 Де Бальмен Яків Петрович (1813—1845) — український художник-аматор, офіцер, автор кількох рукописних повістей, що за життя не були опубліковані, онук Антона де Бальмена. Приятель поета Тараса Шевченка. Онук А. де Бальмена.

Прізвища